Quintana, unitat de mesura de superfície equivalent a la cinquena part d'una mujada
 Toponímia:
 Quintana (Madrid), barri del districte de Ciudad Lineal, a Madrid
 Quintana (Texas)

 la Quintana (les Preses), mas a les Preses (Garrotxa) 
 La Quintana (Oristà), masia neoclàssica d'Oristà (Osona) 
 La Quintana (Sales de Llierca), masia del municipi de Sales de Llierca (Garrotxa) 
 La Quintana (Sant Julià de Vilatorta), masia del municipi de Sant Julià de Vilatorta (Osona) 
 La Quintana (Santa Pau), masia als afores de Santa Pau (la Garrotxa) al costat de la carretera comarcal d'Olot a Banyoles per Mieres 
 Quintana de la Serena, municipi de la província de Badajoz, a la comunitat autònoma d'Extremadura
 Quintana del Castillo, municipi de la província de Lleó, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Quintana del Marco, municipi a la comarca de Tierra de la Bañeza (província de Lleó, Castella i Lleó)
 Quintana del Pidio, municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Quintana del Puente, municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó, Espanya 
 Quintana Redonda, municipi de la província de Sòria a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Quintana y Congosto, municipi a la comarca de Tierra de la Bañeza (província de Lleó, Castella i Lleó)
 Quintana Roo, estat de Mèxic a la regió est de la península de Yucatán 

 Can Quintana, diversos indrets
 Casa Quintana, diversos indretsr 
 Els Xalets Quintana o Urbanització Quintana, barriada situada a Reus (Baix Camp) 
 Platja de Quintana, a la localitat de Quintana al concejo de Valdés, en l'occident del Principat d'Astúries (Espanya) 
 Villarta-Quintana, municipi de la Rioja, a la regió de la Rioja Alta 
 Biografies:
 Albert de Quintana, diversos personatges
 Albert Quintana Peñuela (Palma, 1848-1978), geògraf mallorquí 
 Aleida Quintana Ordaz (1987, Querétaro de Arteaga), activista mexicana pels drets humans i feminista de formació antropòloga social 
 Alfonso Quintana Pena (Viveiro, 1897 - 1986), advocat i dirigent socialista gallec 
 Ana Rosa Quintana Hortal (Madrid, 1956), periodista i presentadora de televisió espanyola
 Andrés Quintana Roo (Mèrida, Yucatán, 1787 - Mèxic DF, 1851), polític liberal mexicà, advocat i escriptor
 Antoni Quintana Garau (Palma, 1884 - 1935), professor i polític mallorquí 
 Antoni Quintana i Marí (Tarragona, 1907 - Barcelona, 1998), mestre i químic 
 Anxo Quintana (Allariz, 1959), polític gallec, vicepresident del govern gallec i líder del BNG
 Armand Quintana i Panedas (Manlleu, Osona, 1921 – Vic, 2005), escriptor, articulista i professor de llengua i literatura catalanes
 Artur Quintana i Font (Barcelona, 1936), filòleg català, membre de la Secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, del Consello Asesor de l'Aragonés, membre d'honor de l'Academia de l'Aragonés i president d'Iniciativa Cultural de la Franja 
 Baltasar Hidalgo de Quintana y Trigueros (Marchena, 1833-Madrid, 1903), militar espanyol 
 Bernat Quintana Sanfeliu (Sabadell, 1985), actor català
 Blas Rafael de Quintana y de Aguilar (Calanda, 1702 - Cervera, 1762), canonge de Barcelona i canceller de la Universitat de Cervera 
 Dayer Quintana Rojas (Cómbita, Boyacá, 1992), ciclista colombià professional des del 2014
 Diego Jesús Quintana (Rosario, 1978), futbolista argentí que ocupa la posició de migcampista
 Elisa Quintana (Nou Mèxic, Estats Units, 1973), astrònoma estatunidenca de la NASA 
 Francesc de Paula Quintana i Vidal (Barcelona, 1892 - 1966), arquitecte català, col·laborador d'Antoni Gaudí 
 Francisco Quintana Ylzarbe (Barcelona, 1898 – Serra de Guadarrama, Espanya, 1957), dirigent esportiu relacionat amb l'automobilisme català 
 Gerard Quintana i Rodeja (Girona, 1964), cantant de pop rock, primer al grup Sopa de Cabra i després en solitari 
 Guillermo Quintana Lacaci (Ferrol, La Corunya, 1916 - Madrid, 1984), militar espanyol que va participar en la Guerra Civil espanyola al bàndol revoltat 
 Hilarión de la Quintana (Maldonado, 1774 – Buenos Aires, 1843), militar riuplatenc amb un paper destacat durant les guerres de la independència
 Jaime Quintana (Manresa, segles XVIII-XIX), catedràtic de lleis a la Universitat de Cervera 
 Jaume Quintana (), religiós que va arribar a ser abat de Sant Pere de Besalú 
 Joan Quintana (Manresa, 1775 - 1860), compositor i organista català
 Joan Quintana i Paredes (Barcelona, 1960), alpinista català
 Josep Maria Quintana Petrus (Alaior, Menorca, 1950), escriptor
 Josep Miquel Quintana (Barcelona?, segle XVI), polític, membre del Consell de Cent i ciutadà honrat de Barcelona
 Josep Quintana i Caralt (Sant Boi de Llobregat), publicista, gestor cultural i polític català 
 Julio Quintana (1904 - 1981), futbolista peruà membre de l'equip peruà a la Copa del Món de 1930
 Lluís Quintana Murci (Palma, 1970), biòleg mallorquí director científic de l'Institut Pasteur de París (2016-17) 
 Manuel Quintana (Buenos Aires, 1835 – 1906), advocat, polític i estadista argentí
 Manuel José Quintana (Madrid, 1772 - 1857), escriptor i polític espanyol de la Il·lustració 
 Marià de Quintana i Ramon (Eivissa, 1812 - Palma, 1885), polític eivissenc, diputat a Corts durant el sexenni democràtic
 Màrius Quintana i Creus (Barcelona, 1956), arquitecte català 
 Nairo Quintana Rojas (Tunja, 1990), ciclista colombià, professional des del 2009 
 Orestes Quintana i Vigo (Barcelona, 1880 – 1909), remer català que va competir a cavall del  i el segle XX
 Orlando Quintana García (Las Palmas, 1978), futbolista professional canari que ocupa la posició de porter
 Óscar Quintana Viar (Torrelavega, 1967), entrenador de bàsquet espanyol 
 Pep Quintana i Riera (Arenys de Mar, 1949), escriptor i periodista català
 Pompeu de Quintana i Serra (Torroella de Montgrí, 1858 - 1939), advocat i polític català, diputat a les Corts Espanyoles durant la restauració borbònica 
 Primitivo de la Quintana López (Granada, 1907 – 1996), metge espanyol, acadèmic de la Reial Acadèmia Nacional de Medicina 
 Ramon de Quintana i Dalmau, futbolista català 
 Rosa Quintana (Brión, la Corunya, 1959), biòloga, i política gallega del Partit Popular de Galícia
 Rosita Quintana (Buenos Aires, Argentina, 1925), actriu, cantant i compositora argentina
 Miscel·lània:
 Quintana atrizona, espècie de peix de la família dels pecílids i de l'ordre dels ciprinodontiformes 
 Cas Ester Quintana, escàndol públic degut a la pèrdua d'un ull per un impacte d'un projectil per part dels Mossos durant una manifestació a Barcelona l'any 2012 
 Academia Quintana FC, club porto-riqueny de futbol de la ciutat de San Juan